Miejscowości
 San Felipe – miasto w Chile
 San Felipe – miasto w Kostaryce
 San Felipe – miasto w Wenezueli
 San Felipe – miasto w meksykańskim stanie Guanajuato
 San Felipe – miasto w meksykańskim stanie Kalifornia Dolna
 San Felipe – miasto w Gwatemali w departamencie Retalhuleu
 San Felipe – miasto w hrabstwie Austin, w stanie Teksas, w Stanach Zjednoczonych

 Inne
 San Felipe de Barajas – fort w Cartagena de Indias w Kolumbii